Faouzi Mubarak Aaish (Casablanca, Marokkó, 1985. február 27. –) bahreini válogatott labdarúgó-középpályás.

Egy év szünet után, 2011. december 26. óta ismét a katari másodosztályú Al Sailiya játékosa.

További információk 

1985-ben született személyek
Bahreini labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek